

Géographie 

 Mana est une ville du Burkina Faso, département Bagassi ;
 Mana est un village de la Région du Nord du Cameroun, situé dans l'arrondissement de Poli dans le département du Faro ;
 Mana est une woreda d'Éthiopie ;
 Île Mana est une île en Nouvelle-Zélande ;
 Mana est une petite ville de l'Île du Nord de la Nouvelle-Zélande ;
 Mana est une rivière de Russie ;
 Mana est un village de Serbie situé dans la municipalité d’Ivanjica, district de Moravica ;
 Mana Contemporary, centre culturel situé à Jersey City dans le New Jersey (États-Unis).

Guyane 
 Mana est une commune française de la Guyane ;
 la Mana est un fleuve de Guyane.

Divers 
 le concept de Mana désigne une force liée à la nature, et souvent à une personne ou un objet. C’est un terme d'origine polynésienne, parfois utilisé dans les jeux vidéo, mangas et autres œuvres de fiction pour désigner la magie émanant d’une personne et éventuellement la quantifier ;
 Mana (FAI) est le nom du fournisseur d’accès internet polynésien ;
 Imana signifie Dieu en kinyarwanda ;
 Mana signifie tonnerre en wallisien, langue parlée à Wallis (Wallis-et-Futuna) ;
 Mana est une eau minérale naturelle extraite au Sénégal dans la région de Nguékhokh ;

Jeux 
 Mana est un jeu de stratégie abstraite ;
 Mana est le nom d’une série de jeux vidéo en Europe et aux États-Unis d’Amérique. Elle est nommée dans son pays d’origine (Japon)  ;
 Mana est un terme utilisé dans de nombreux jeux désignant une réserve d'énergie nécessaire à l'utilisation de la magie.

Personnages 
 Mana est une des élèves de la classe de Negi dans le manga  ;
 Mana est un personnage du manga Yu-Gi-Oh! ;
 Mana est le père adoptif d'Allen Walker dans  ;
 Mana Takamiya, sœur de Shidou Itsuka dans .

Musique 
 Mana est un guitariste, ancien  du groupe de  Malice Mizer et tête pensante de Moi dix Mois ;
 Maná est un groupe de rock mexicain ;
 Mana est une œuvre pour piano du compositeur André Jolivet ;
 Mana est un album du groupe Nemesea ;
 Mana est une entreprise artisanale française de fabrication de pédales d'effets haut de gamme pour instruments de musique ;
 Tana Mana, un album de Ravi Shankar.

Patronymie 

 Mana, catholicos de Séleucie et Ctésiphon en 420 
 Noura Mana, nageuse marocaine

Voir aussi